Ficción bélica o Ficción militar puede referirse a:

Novela bélica: Rama literaria de la ficción bélica.
Cine bélico: Rama cinematográfica de la ficción bélica.